«The Hitcher» puede referirse a:

 The Hitcher (Carretera al infierno/Asesino de la carretera) (1986), película de Robert Harmon; o
 The Hitcher (Carretera al infierno/Asesino de la carretera) (2007), película de Dave Meyers.